Hastedt bezeichnet:

 Hastedt, Ortsteil von Bremen-Hemelingen
 Hastedt (Hemsbünde), Ortsteil der Gemeinde Hemsbünde, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

Hastedt ist der Familienname folgender Personen:
 Heiner Hastedt (* 1958), deutscher Philosoph und Professor
 Regina Hastedt (1921–2007), deutsche Schriftstellerin
 Wilhelm Hastedt (1835–1904), Brauereibesitzer, Mitglied des Deutschen Reichstags